Usman III – sutłan Kanem-Bornu (1463-1473)
 Abu Said Usman III – sułtan Maroka z dynastii Marynidów (1398-1421)
 Osman III – sułtan osmański (1754-1757)